L'expression Vent debout peut désigner :
 Une allure d'un voilier, qui se trouve face au vent (terme de marine)
Désigne en aéronautique, dans un Circuit d'aérodrome, une position face au vent parfois utilisée lors d'une approche avant de rejoindre vent arrière
 L'album Vent debout du groupe Tryo (sorti en 2016)